Узбеков — фамилия.

 Узбеков, Рашид Якубович (1953—2001) — советский футболист, советский и азербайджанский тренер.
 Узбеков, Умирзак Узбекович (род. 1947) — советский и казахстанский государственный и политический деятель.
 Узбеков, Шагибек — штабс-ротмистр Башкирской армии (1918—1919), член Башкирского военного совета.

 Узбекова, Динара Галиевна (1933—2020) — советский и российский фармаколог.

См. также 
 Юзбеков, Зейдула Кадималиевич